Билл Инглис ():
 Инглис, Билл (футболист, 1894) (1894—1968) — шотландский футболист.
 Инглис, Билл (футболист, 1899) (1899—1977) — английский футболист и футбольный тренер.
 Инглис, Билл (хоккеист) (род. 1943) — канадский хоккеист.